Titan Studios — американский разработчик видеоигр. Компания основана в июне 2008 года, основная группа разработчиков ранее работала в DarkStar Industries. Включает в себя бывших членов Epic Games, Ubisoft, Blizzard Entertainment и Lionhead Studios. Являлась дочерней компанией Yingpei Games (бывшей Epic Games China). В 2011 году закрыта.

Fat Princess — первый проект Titan Studios. Это загружаемая игра, выпущенная 30 июля 2009. Fat Princess оказалась довольно удачным проектом даже с точки зрения коммерческих целей, а игровые сайты, такие как IGN, хвалили игру за причудливый стиль, увлекательный игровой процесс и работу в команде.

Игры

Примечания 

Производители компьютерных игр США
Компании, основанные в 2008 году
Компании, упразднённые в 2011 году
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Появились в 2008 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту